Ранчо Ганадеро има више значења:

 Ранчо Ганадеро (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ранчо Ганадеро (Кокиматлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ранчо Ганадеро (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику